Прову́лок Ціолко́вського — назва провулків у населених пунктах України.

 Провулок Ціолковського — провулок у Борисполі.
 Провулок Ціолковського — провулок у Вознесенську.
 Провулок Ціолковського — провулок у Києві.
 Провулок Ціолковського — провулок у Харкові.
 Провулок Ціолковського — провулок у Яготині.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки